

Майдан Грушевського (Бар)
 Майдан Грушевського (Костопіль)
 Майдан Грушевського (Луцьк)

Див. також 
 Вулиця Грушевського
 Проспект Грушевського

Урбаноніми Михайла Грушевського
Площі